Frauenrath steht für:
 A. Frauenrath Bauunternehmen

Frauenrath ist der Familienname folgender Personen:
 Arndt Frauenrath (1940–2015), deutscher Bauunternehmer
 Arnold Frauenrath (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Herbert Frauenrath (1946–2018), deutscher Chemiker
 Hildegard Frauenrath (* 1957), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 FrauenRat NRW
 Frauenroth